Fayzat Djoumoi (née en 2001), joueuse française de basket-ball
Moussa Djoumoi (né en 1999), footballeur comorien